Francja:
 Siegen – miejscowość

Niemcy:
 Siegen – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, siedziba powiatu Siegen-Wittgenstein

Zobacz też:
 Siegen-Wittgenstein